Mushroom bezeichnet:
 Psilocybinhaltige Pilze
 Mushroom (Band), Musikerkollektiv aus San Francisco
 Mushroom Island, Insel vor der Fallières-Küste des Grahamlands, Antarktika
Siehe auch:
 Mushroom Jazz